Corralejo hace referencia a varios artículos:

Lugares en España
 Corralejo, aldea en la provincia de Guadalajara;
 Corralejo, localidad turística del municipio La Oliva, en la isla de Fuerteventura;
 Corralejo de Valdelucio, entidad local menor del municipio de Valle de Valdelucio, en la provincia de Burgos.

Lugares en México
Corralejo de Hidalgo, Guanajuato.